Akademie Yancy je fiktivní akademie pro problémové žáky, do níž chodí hlavní hrdina knihy Percy Jackson a Olympané Percy Jackson.

Učitelé 
 Pan Brunner – učitel latiny, ve skutečnosti kentaur Cheirón.
 Paní Doddsová – údajně učitelka matematiky z Georgie, ve skutečnosti to však byla lítice z podsvětí.
 Paní Kerrová – nahradila paní Doddsovou

Žáci 
 Percy Jackson
 Grover Underwood
 Nancy Bobofitová

Fiktivní školy
Percy Jackson a Olympané